Il singolare  del Cyclus Open de Tenis 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Nicolás Massú era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Guillaume Rufin ha battuto in finale Pere Riba 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie

  Marcos Daniel (primo turno)
  Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
  Blaž Kavčič (quarti di finale)
  Thiago Alves (primo turno)

 Pere Riba (finale)
 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Juan Martín Aranguren (secondo turno)
 Gastón Gaudio (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Cyclus Open de Tênis 2009